Six-Juin ou VI-Juin ou 6-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, lieux ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

 En France : Commémoration du Jour J, débarquement allié en Normandie, lors de la Seconde Guerre mondiale, le .

 Ailleurs : événements non connus

Site et édifice

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Notes et références 

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
06